Gray Matter Interactive — американская студия по разработке компьютерных игр, в настоящее время несуществующая.

Изначально Gray Matter Interactive называлась Xatrix Entertainment, Inc. и первую свою игру — Cyberia — выпустила в 1994 году. В 2000-х годах компания изменила название на Gray Matter Interactive. В 2002 году она была приобретена одним из крупнейших американских издателей и разработчиков компьютерных игр компанией Activision и стала её филиалом. Как филиал Gray Matter разработала одиночную часть игры Return to Castle Wolfenstein, тогда как мультиплеер был создан компанией Nerve Software.

Над последней своей игрой — Call of Duty 2: Big Red One — Gray Matter работала в тесном сотрудничестве с Treyarch. После выпуска этой игры в 2005 году штат сотрудников Gray Matter влился в штат Treyarch и с этого момента фактически деятельность Gray Matter Interactive как отдельной студии была прекращена.

Разработанные игры

Ссылки 
 www.gmistudios.com (архивная страница)

Закрытые компании, занимавшиеся компьютерными играми
Компании Лос-Анджелеса
Компании по алфавиту
Производители компьютерных игр США
Исчезнувшие дочерние компании Activision